Ранчо Санта Фе има више значења:

 Ранчо Санта Фе (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Кваутемок, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Кваутемок, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Санта Фе (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику